Atheneum eller Ateneum, Athenæum (av Athenaion, den grekiska vishetsgudinnan Athenas tempel i Aten) är namnet på bland annat konstsamlingar, kulturtidskrifter, skolor och läsrum:

 Atheneum (högskola) – en högskola i Rom grundad av kejsar Hadrianus (76–138)
 Ateneum – ett finländskt konstmuseum i Helsingfors
 Ateneum – en serie umgängeslokaler på Akademiska Föreningen i Lund, se Athen (studentlokal)
 Ateneum (tidskrift) – en Lund-baserad sociologisk kulturtidskrift med marxistisk inriktning, utgiven 1933–1935
 Studentföreningen Ateneum – en allmänborgerlig politisk studentförening i Lund
 Ateneum, Gävle – en tidigare skola i Gävle
 Ateneum för flickor – en tidigare flickskola i Stockholm
 Athenaeum Illustre (Amsterdam) – en stadsunderstödd "upplyst skola"
 Athenaeum (tidskrift) – en engelsk litterär tidskrift utgiven 1828–1921
 Stockholms Ateneum – ett privat läroverk i Stockholm 1856–1880
 Athenäum – en tysk tidskrift
 Athenæum (läsesällskap) – ett läsesällskap i Köpenhamn under 1800-talet

it:Ateneo